

События

Римская империя 
 Император: Нерон.
 Консулы: Нерон (в 4-й раз) и Косс Корнелий Лентул.
 Консулы-суффекты: Гай Веллей Патеркул и Марк Манилий Вописк.
 Умер правитель племени иценов в Британии Прасутаг. Римляне объявляют конфискованными все его владения. Паулин пытался покорить остров Мона (Англси).
 Поход Плавтия Сильвана за Дунай. Присоединение Ольвии и Тиры к Риму.
 Корбулон изгоняет из Армении Тиридата и заменяет его римским ставленником Тиграном VI. Союз Рима с Гирканией, зависимой от Парфии.
 60—62 — Царь Армении Тигран VI.
 60—62 — Наместник Иудеи Порций Фест.
Средняя Азия:
 Хотанцы и Хунну осаждают Яркенд.

Родились 
 Децим Юний Ювенал, — римский поэт-сатирик.

Скончались 

  — первый епископ Браги (45—60), святой христианской церкви, мученик; убит
 Прасутаг — вождь племени иценов, сначала противник, а затем союзник римлян, муж Боудикки.
  — святой христианской церкви, мученик, убит в Италии

См. также

Примечания